Agrícola da Câmara Lobo Bethlem (Rio de Janeiro, 13 de junho de 1891— 1974) foi um militar e professor de Matemática brasileiro.

Vida 
Filho do 1º. tenente do Exército Agrícola Bethlem e de D. Maria Luísa de Lobo.

Assentou praça em 1907 e nessa mesma data matriculou-se na Escola Militar, transferido do Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde concluira o curso chegando, em brilhante carreira, a Capitão em 1923.

Participou no combate aos movimentos revolucionários de 1910; no exercício das funções de magistério, e como oficial superior prestou serviços de guerra durante o período da 2ª. Guerra pelo Brasil, tanto no Exército como na Aeronáutica.

Docente da Escola Militar, do colégio Militar e da Escola de Aeronáutica. Em todos esses Institutos de Ensino deu aulas de matemática.

Membro da comissão que organizou o anteprojeto da Constituição Federal de 1934, membro da Comissão de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Superintendente do Ensino Secundário Federal, Examinador no Colégio Pedro II e outros estabelecimentos. Professor de outros colégios no Rio de Janeiro; diretor e proprietário de um curso de preparação às Escolas Militares no mesmo Estado.

Engenheiro civil, bacharel em matemática e ciências físicas, engenheiro militar e membro de algumas instituições especializadas. Fez, através do rádio, palestras sobre a área pedagógica, além de conferências em várias organizações de ensino no Rio de Janeiro e em outros Estados sobre o mesmo tema. Foi autor de múltiplos artigos especializados em revistas científicas sobre matemática, seu ensino e educação.

Foi atleta em vários esportes como: futebol, jiu–jitsu, equitação. Na área esportiva chegou a dirigir e presidir algumas organizações do Brasil.

Obra 
 Exercícios de Mathematica
 Curso de Mathematica (5 volumes - Primeira à Quinta Séries Ginasiais antigas)
 Arithmética
 Licções de Cálculo Diferencial e Integral.
 Matematica Moderna (4 volumes - Primeira à Quarta Séries Ginasiais modernas)

Referências gerais 
 Centro de documentação do Exército Brasileiro

Professores do estado do Rio de Janeiro
Autores de livros didáticos do Brasil
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Professores de matemática